Дми́трий Ива́нович Смирно́в (9 августа 1918 года — 7 сентября 1982 года) — участник Великой Отечественной войны, командир эскадрильи 431-го штурмового авиационного полка (299-я штурмовая авиационная дивизия), Герой Советского Союза, полковник.

Биография 
Родился 9 августа 1918 года в деревне Дымовское, ныне Огарковское сельское поселение Рыбинского района Ярославской области, это относительно большая деревня в лесном и малонаселённом краю, лежащая на тракте Рыбинск—Пошехонье. Русский. После окончания 7 классов школы работал слесарем на машиностроительном заводе в Рыбинске, занимался в аэроклубе. Получил специальность авиатехника и работал по ней в Ковровском аэроклубе. В 1940—1941 году получил квалификацию пилота в Балашовской военной авиационной школе.

Первоначально служил в бомбардировочной авиации, но с началом войны стал штурмовиком и вскоре — командиром эскадрильи. В сражениях Великой Отечественной войны принимал участие с начала и до конца войны — в должности командира эскадрильи.

Летом 1942 года совершал дальний разведывательный вылет за Доном в поисках колонны танков, готовящейся к атаке на Сталинград. После проведения аэросъемки, на обратном пути был атакован группой из 4-х «мессеров». Основной задачей было довести плёнку, поэтому лётчик вёл самолёт, несмотря на полученные ранения в ногу и голову, и сумел посадить самолёт на своей территорию. Танки противника были атакованы штурмовиками, что сорвало атаку на наши позиции. За этот вылет был награждён орденом Ленина.

6 июня 1942 года во главе шестёрки штурмовиков атаковал колонну противника, уничтожив 4 танка, 16 автомобилей, более 50 человек. На обратном пути штурмовики были атакованы 30 истребителями. Был ранен в плечо, но ему удалось вернуться на аэродром, в его самолёте было 40 пробоин.

Во время сражения на Курской дуге 45 раз водил эскадрилью на вылеты в районе Малоархангельска, Понырей, Кром, Севске на коммуникации в районе Конотоп—Бахмач—Нежин. Эскадрилья поддерживала форсирование войсками Десны, Днепра, Сожа.

К ноябрю 1943 года эскадрилья под его командованием сделала 1097 боевых вылета, уничтожила 243 танка, 617 автомашин, 72 орудия, 40 самолётов, 11 складов, 7 вагонов и более 7000 неприятелей. Командир эскадрильи лично уничтожил 37 танков, 76 автомашин, 20 орудий, 5 складов, 6 самолётов и свыше 300 гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому составу военно-воздушных сил Красной Армии» от 4 февраля 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны продолжал службу в армии, дослужившись до полковника. Затем жил как пенсионер в Москве, скончался 7 сентября 1982 года. Похоронен на Кунцевском кладбище.

Литература 
 Герои огненных лет: Очерки о Героях советского Союза — ярославцах. Сост. И. И. Сидоров, Б. П. Румянцев. Ярославль, Верне-Волжское книжное издательство, 1985. С. 256—258.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Балашовского высшего военного авиационного училища лётчиков
Лётчики Великой Отечественной войны
Похороненные на Кунцевском кладбище
Участники Белорусской операции (1944)
Участники битвы за Днепр
Участники Курской битвы
Участники Берлинской операции
Участники освобождения Варшавы
Выпускники Ульяновской военной авиационной школы пилотов